Tam-tam – tipo di gong di bronzo asiatico
 Tam-tam – tipo di tamburo usato da alcuni popoli africani come strumento di comunicazione a distanza, per diffondere un messaggio di villaggio in villaggio
 Tam-tam – gioco simile al calciobalilla
 Tam-tam – metaforicamente, il diffondersi delle informazioni tramite passaparola
 Tam-Tam – album di Amanda Lear del 1983
 Tam Tam – singolo di Arisa del 2019
 Tam Tam – rivista a cura di Adriano Spatola e Giulia Niccolai
 Tam Tam – trasmissione televisiva